|}

Die Bahnstrecke Apeldoorn–Deventer ist eine Eisenbahnlinie zwischen Apeldoorn und Deventer in den Niederlanden. Die Bahnstrecke eine wichtige Güterverbindung zwischen Randstad und Deutschland sowie eine vielbefahren Bahnstrecke im Personenverkehr. Die Streckenlänge beträgt etwa 15 Kilometer.

Geschichte 

Der erste Abschnitt der Strecke, zwischen Apeldoorn und Twello, wurde am 21. November 1887 eröffnet. Am 1. September 1888 folgte der Teil zwischen Twello und Deventer. Die Elektrifizierung fand 1951 statt. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 130 km/h.

Zugverkehr 

Momentan verkehren auf der Strecke halbstündlich ein InterCity-Zugpaar von Amsterdam nach Apeldoorn, welcher zur HVZ bis Deventer verlängert wird. Außerdem verkehren die InterCity-Züge von Amsterdam nach Berlin, von Den Haag nach Enschede sowie ein Regionalzug von Apeldoorn nach Enschede.

Weblinks 

 

Bahnstrecke in den Niederlanden
Bahnstrecke ApeldoornDeventer
Bahnstrecke ApeldoornDeventer